La classe C de destroyers peut désigner plusieurs classes de la Royal Navy:
 la , une classe de 40 destroyer-torpilleurs construite à la fin des années 1890, renommée classe C en 1913 ;
 la , une classe de 32 destroyers lancée de 1943 à 1945 ;
 la , une classe de 14 destroyers commandée à la fin des années 1930.